Web Application Description Language (WADL) — машинно-читаемое XML-описание для web-приложений HTTP (как правило, веб-сервисы REST). Аналог WSDL для SOAP.

WADL моделирует ресурсы, предоставляемые сервисом, и взаимосвязи между ними. WADL был предложен как стандарт W3C компанией Sun Microsystems в августе 2009, но консорциум не имеет никаких планов насчёт него и WADL ещё не получил широкого применения.

Пример 
Пример описания для сервиса Yahoo News Search
 <application xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://wadl.dev.java.net/2009/02 wadl.xsd" 
  xmlns:tns="urn:yahoo:yn" 
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  xmlns:yn="urn:yahoo:yn" 
  xmlns:ya="urn:yahoo:api" 
  xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02"> 
   <grammars> 
     <include 
       href="NewsSearchResponse.xsd"/> 
     <include 
       href="Error.xsd"/> 
   </grammars> 
 
   <resources base="http://api.search.yahoo.com/NewsSearchService/V1/"> 
     <resource path="newsSearch"> 
       <method name="GET" id="search"> 
         <request> 
           <param name="appid" type="xsd:string" 
             style="query" required="true"/> 
           <param name="query" type="xsd:string" 
             style="query" required="true"/> 
           <param name="type" style="query" default="all"> 
             <option value="all"/> 
             <option value="any"/> 
             <option value="phrase"/> 
           </param> 
           <param name="results" style="query" type="xsd:int" default="10"/> 
           <param name="start" style="query" type="xsd:int" default="1"/> 
           <param name="sort" style="query" default="rank"> 
             <option value="rank"/> 
             <option value="date"/> 
           </param> 
           <param name="language" style="query" type="xsd:string"/> 
         </request> 
         <response status="200"> 
           <representation mediaType="application/xml" 
             element="yn:ResultSet"/> 
         </response> 
         <response status="400"> 
           <representation mediaType="application/xml" 
             element="ya:Error"/> 
         </response> 
       </method> 
     </resource> 
   </resources> 
</application>

См. также 
 WSDL
 WDDX
 SOAP
 REST
 HTTP
 YAML

Ссылки 
 Страница проекта WADL на java.net
 Текущая спецификация WADL
 Онлайн генератор WADL

XML
Веб-программирование
Стандарты Интернета